Хусинец може бити:

 Хусинец (Прахатице), град у округу Прахатице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Хусинец (Праг-исток), насељено мјесто у округу Праг-исток, Средњочешки крај, Чешка Република
 Хусинец (Храшћина), насељено мјесто у општини Храшћина, Крапинско-загорска жупанија, Република Хрватска